Dobos János (1804–1887) ceglédi református lelkész
Dobos János (1844–1913) Cegléd város levéltárosa
Dobos János (?) emberi jogi aktivista, sci-fi író (John P. Drummer)